Delta del Reno – Delta fluviale del Reno, intermedio nel percorso del fiume stesso, all'immissione nel Lago di Costanza (Austria e Svizzera)
 Delta del Reno – Delta fluviale del Reno, al termine del percorso e comune coi fiumi Mosa e Schelda, all'immissione nel Mare del Nord (Paesi Bassi e Belgio)